Ottorino Dugini – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Vasco Dugini –  ex calciatore italiano